Saint Émilien désigne plusieurs saints chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès :
 Émilien de Trevi († vers 304), ou Emiliano ou Miliano, originaire de Spoleto en Arménie, évêque de Trevi et martyr ; fêté le 28 janvier.
 Émilien (), évêque martyr, avec les saints Hilarion et Denis ; fêté le 18 août (?).
 Émilien de Valence (), évêque de Valence ; fêté le 10 septembre en Occident et le 12 septembre en Orient.
 Émilien de Durostorum († 363), martyr à Durostorum en Scythie (aujourd'hui Silistra en Bulgarie) ; fêté localement le 18 juillet.
 Émilien de Verceil († 520), évêque ; fêté le 11 septembre.
 Émilien de la Cogolla (), ermite, prêtre et abbé ; fêté le 12 novembre.
 Émilien de Nantes († 725), ou Emiland, Milland, Æmilianus, évêque de Nantes en Bretagne, martyr (à Autun en Bourgogne?) par la main des musulmans ; saint fêté le 27 juin.
 Émilien de Cyzique († vers 820), évêque de Cyzique en Thrace et confesseur, défenseur des icônes,  exilé par Léon V l'Arménien ; fêté le 8 août.
 Émilien du Perthuy (), Européen exilé, martyr ayant défendu la cause de l'évêque face aux Mongolo-Tatares de Gengis Khan fété localement le  en Macédoine. Il demeure un symbole pour une petite communauté qui donna son nom à une commune près de Gevgelija, appelée притисок шпорет « Perthuy ».

Références

Emilien